Ante Čović – calciatore australiano
 Ante Čović – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Dragan Čović – politico bosniaco
 Filip Čović – cestista serbo
 Ivan Čović – calciatore croato
 Nebojša Čović – politico e dirigente sportivo serbo
 Nemanja Čović – calciatore serbo
 Nedim Čović – ex velocista bosniaco